ХВ — аббревиатура, может означать:
 Пасхальное приветствие «Христос воскресе»
 Химические войска